Малинс има више значења:
 Малинс (Јужна Каролина)
 Малинс (Западна Вирџинија)